Купанг () е град в Индонезия и основно пристанище на страната. Населението му е 423 800 жители (2015 г.).
Площта му е 180,27 кв. км. Развита е циментената индустрия, както и вноса и износа на стоки чрез пристанището му. Купанг се обслужва от летище разположено на 8 км от центъра на града. Купанг е бил важно пристанище и пункт през португалското и холандското колониално време.

География

Климат

Източници 

Градове в Индонезия